Rancourt kan syfta på:
 Rancourt, Somme
 Rancourt, Vosges